Гжегож Прокса (; 23 ноября 1984 года, Мысловице, Силезское воеводство) — польский боксёр-профессионал, выступавший в средней весовой категории. Чемпион Европы в среднем весе (версия EBU).

Профессиональная карьера 
Гжегош дебютировал на профессиональном ринге в марте 2005 года, в средней весовой категории. Проводил бои против более опытных боксёров, и уже к шестому поединку завоевал молодёжные титулы чемпиона по версиям WBC и IBF. В 2010 году завоевал титул чемпиона Европы по версии EBU-EU. В октябре 2011 года досрочно победил Сибастьяна Сильвестра, и завоевал титул чемпиона Европы по версии EBU. В марте 2012 года в первой защите титула близким решением судей уступил Керри Хоупу, и потерпел первое поражение. Но в июле Гжегош взял реванш, нокаутировав Хоупа в 8-м раунде, снова завоевал титул чемпиона Европы, и закрыл единственно поражение. В сентябре Гжегош вышел за звание чемпиона мира по версии WBA с казахстанским боксёром, Геннадием Головкиным, и проиграл ему нокаутом в 5-м раунде.

Результаты боёв

Ссылки 
 
 Новости на сайте allboxing.ru

Примечания 

Боксёры Польши
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры средней весовой категории
Чемпионы Европейского боксёрского союза